Sobekemsaf ist der Name folgender altägyptischer Personen:

Pharaonen der 17. Dynastie:
Sobekemsaf I. Sechem-Re-wadj-chau
Sobekemsaf II. Sechem-Re Sched-taui

Beamte:
Sobekemsaf (13. Dynastie)